Степан Гончаро́в:
 Гончаров, Степан Алексеевич (род. 1938) — советский и российский учёный-горняк.
 Гончаров, Степан Осипович (1831—1912) — генерал от инфантерии, комендант Свеаборгской крепости, исправляющий должность генерал-губернатора Великого княжества Финляндского.
 Гончаров, Степан Фёдорович (1878—1914) — русский офицер, герой Первой мировой войны.